Обербальм () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Берн. Население составляет 877 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0357.